Касино има више значења:
 Касино, град је у средишњој Италији
 Касино (Бергамо), је насеље у Италији у округу Бергамо, региону Ломбардија
 Касино (Ријети), је насеље у Италији у округу Ријети, региону Лацио
 Казино (Авелино), је насеље у Италији у округу Авелино, региону Кампанија
 Казино (Бергамо), је насеље у Италији у округу Бергамо, региону Ломбардија
 Казино (Фиренца), је насеље у Италији у округу Фиренца, региону Тоскана
 Казино (Ређо Емилија), је насеље у Италији у округу Ређо Емилија, региону Емилија-Ромања
 Казино (Ровиго)
 Казино (Савона), је насеље у Италији у округу Савона, региону Лигурија
 Казино (Сијена), је насеље у Италији у округу Сијена, региону Тоскана
 Касино По (Павија), је насеље у Италији у округу Павија, региону Ломбардија
 Касино д'Албери (Лоди), је насеље у Италији у округу Лоди, региону Ломбардија
 Касино ди Сото (Пјаченца), је насеље у Италији у округу Пјаченца, региону Емилија-Ромања
 Монте Касино, брдо  на коме се налази истоимени манастир